Valor (cor) - luminosidade de um matiz, tonalidade de uma cor
Valor (contabilidade)
Valor (economia)
Valor (filosofia)
Valor (marketing)
Valor (pessoal e cultural)
Valor Econômico - jornal brasileiro editado em São Paulo.

Localidades
Válor - município na Andaluzia, Espanha.

Desambiguação